Der Begriff Inthronisation bzw. Inthronisierung steht für:

 Inthronisation, die Zeremonie, mit der ein neuer Monarch in sein Amt eingeführt wird
 Thronbesteigung im Alten Ägypten, den Tag der königlichen Regierungsübernahme
 Thronsetzung, im Mittelalter lange Zeit wichtiger Teil der Königserhebung
 Inauguration (Amtseinführung/-einsetzung)